Bronisławy peut désigner en Pologne :
 Bronisławy, village de la gmina de Rybno, dans la voïvodie de Mazovie
 Bronisławy, village de la gmina de Sochaczew, dans la voïvodie de Mazovie